Nominalisme (filosofische stroming)
 Substantivering of nominalisatie (grammatica)
 nominale schaal (meettechniek); zie Meetschaal
 Nominale waarde (economie)
 Nominale rente (economie)
 Nominale waarde (beleggen)